Под именем Николай Палкин известны:
 Николай I — император Всероссийский (1825—1855), прозванный Палкиным.
 «Николай Палкин» — статья Л. Н. Толстого (1887), посвящённая императору Николаю I.
 Палкин, Николай Григорьевич (1913—1990) — участник Великой Отечественной войны.